Абрам Каган:

 Відомі носії 
 Каган Абрам Меєрович (. 1936) — радянський та американський математик і статистик.
 Каган Абрам Саулович (1889—1983) — російський економіст і видавець, юрист, агроном.
 Каган Абрам Якович (1900—1965) — радянський єврейський письменник, поет, педагог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок